33-й егерский полк — тактическое формирование Русской императорской армии.

Места дислокации 
В 1820 году — м. Сорока. Полк входил в состав 17-й пехотной дивизии.

Формирование полка 
Сформирован 27 января 1800 г. под именем Сенатского полка, 29 марта 1801 г. получил имя Литовского мушкетёрского полка. 19 октября 1810 г. переформирован в 33-й егерский полк. По упразднении егерских полков 28 января 1833 г. 1-й и 3-й батальоный были присоединены к Екатеринбургскому, а 2-й — к Тобольскому пехотным полкам. В том же году, согласно данным Г. С. Габаева, 3-й батальон был передан Колыванскому пехотному полку, но эти сведения подтверждения в официальном справочнике В. К. Шенка не находят. Старшинство 33-го егерского полка сохранено не было.

Кампании полка 
В Отечественную войну 1812 г. оба действующих батальона состояли в 11-й пехотной дивизии 4-го корпуса и приняли участие во всех главных делах 1-й Западной армии; гренадерская рота 2-го батальона была откомандирована в Сводно-гренадерскую бригаду того же корпуса; запасной батальон находился в корпусе Витгенштейна.

Знаки отличия полка 
Из знаков отличия 33-й егерский полк имел две серебряные трубы с надписью «За отличие при штурме Монмартра 18 марта 1814 г.» Эти трубы по расформировании полка по одной были переданы Екатеринбургскому и Тобольскому полкам.

Шефы полка 
 19.10.1810 — 26.11.1810 — генерал-майор Ушаков, Фёдор Александрович
 26.11.1810 — 01.09.1814 — полковник (с 28.04.1813 генерал-майор) Бистром, Адам Иванович

Командиры полка 
 30.01.1800 — 02.04.1800 — полковник Яковлев
 03.07.1800 — 14.04.1801 — подполковник (с 04.03.1801 полковник) Лебедяников, Иван Максимович
 14.04.1801 — 31.12.1802 — полковник Ушаков, Николай Александрович
 17.01.1803 — 13.01.1808 — полковник Лебедяников, Иван Максимович
 06.03.1808 — 26.11.1810 — полковник Бистром, Адам Иванович
 26.01.1812 — 04.09.1813 — майор (с 17.04.1813 подполковник) Бреверн, Христофор Логинович
 04.09.1813 — 05.08.1818 — подполковник (с 19.01.1814 полковник) Бусов, Семён Евстафьевич
 05.08.1818 — 23.02.1820 — полковник Линден, Александр Егорович
 08.03.1820 — 06.12.1829 — подполковник (с 26.12.1821 полковник) Старов, Семён Никитич
 06.04.1830 — 28.01.1833 — полковник Патон, Пётр Иванович

Примечания

Источники 
 
 Габаев Г. С. Роспись русским полкам 1812 года. Киев, 1912
 Шенк В. К. Гренадерские и пехотные полки. Справочная книжка императорской Главной квартиры. СПб., 1909
 Энциклопедия военных и морских наук // Под редакцией Г. А. Леера. Т. I—VIII. СПб., 1883—1895

Егерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1810 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1833 году